Rusel Marcos Batista Barroso é um escritor e pesquisador brasileiro, fundador da Academia Lagartense de Letras; foi membro do Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe e do MAC da Academia Sergipana de Letras, também filiado à Associação Sergipana de Imprensa.

Educação 

Rusel Barroso nasceu em Lagarto (SE), em 27 de junho de 1963; é professor universitário, tradutor e intérprete; graduado em Letras pela Universidade Federal de Sergipe; pós-graduado em Metodologia de Ensino da Língua Portuguesa e Literatura pela Faculdade de Ciências Humanas e Sociais da Bahia. Foi diretor de eventos e vice-presidente da Associação Cultural de Lagarto (Ascla) e, por duas décadas, membro do Comitê Gestor do Centro Universitário Ages (coordenador, diretor adjunto, vice-reitor e diretor de campus), bem como presidente do seu Conselho de Ética; fundou o Memorial Lagarto Online e a 1ª escola de línguas de Sergipe, no interior do estado; docente e, ao longo dos anos, dirigente de escolas da rede oficial de ensino. Ocupou a Assessoria de Comunicação da Diretoria Regional de Educação - DRE'2 e, por duas vezes, a Assessoria de Gabinete da Secretaria de Educação. Escreveu para o Sergipe Hoje, Revista Perfil, Cinform e para a Revista Destaques da Educação, da qual foi fundador e editor. Prefaciador e apresentador de inúmeras obras, atua como membro do Conselho Superior da Faculdade Ages, conselheiro da OACI Idiomas e escreve para publicações de Sergipe e da Bahia.

Condecorações 
Mérito Expoente da Língua Inglesa (1998) - Fundação José Augusto Vieira - Lagarto (SE).
Prêmio Louvor Folclórico (1998) - Olímpia - SP.
Ordem do Mérito Sílvio Romero (2001) - Câmara de Vereadores de Lagarto.
Medalha Maior Média Geral Ponderada - Graduação (2002) - UFS.
Professor Destaque na Educação (2005) - Secretaria de Estado da Educação Desporto e Lazer - Sergipe.
Certificado Maior Média Geral Ponderada - Pós-Graduação (2005) - Faculdade de Ciências Humanas e Sociais da Bahia
Mérito Acadêmico Magistério Superior (2006) - Faculdade Ages.
Comenda Monsenhor Daltro (2011) - Governo do Município de Lagarto.
Agraciado com o dobrado Rusel Barroso (2011) - Filarmônica Lira Popular de Lagarto.
Medalha do Mérito Educacional Manoel Bonfim (2012) - Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe.
Troféu Falcão de Ouro (2017) - IV Bienal do Livro de Itabaiana (SE).
Certificado de Honra ao Mérito (2019) - Tiro de Guerra 06/015.

Publicações 
Manual de Monografia: graduação e pós-graduação, com José Wilson dos Santos - [Ages] - ISBN 978-85-98740-03-4  [Editora J. Andrade]
Manual de Trabalhos Acadêmicos: artigos, ensaios, fichamentos, relatórios, resumos e resenhas, com José Wilson dos Santos - [Ages] - ISBN 978-85-98740-02-7 [Sercore]
Ecos de Lagarto e de sua gente I - organizador com Deijaniro Jonas Filho e Euler Tavares Ferreira [Academia Lagartense de Letras] - ISBN  978-85-64363-06-9 [Editora J. Andrade]
Ecos de Lagarto e de sua gente II - organizador com Paulo Andrade Prata e Maria do Carmo Oliveira da Fonseca [Academia Lagartense de Letras] - ISBN  978-85-60102-74-7 [Criação Editora]
Coletânea de textos bilíngues: Lagarto, "Cidade Ternura" e Conterrâneos que marcaram época [Sercore]
Para não ler ingenuamente uma tragédia grega - Caderno de Filosofia [UFS] - ISSN 1807-3972
A influência do Latim na Língua Inglesa: ensino instrumental [Ages] - ISBN 85-98740-01-2

Ligações externas 

 Academia Lagartense de Letras
 Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe
 Centro Universitário AGES - UniAGES
 Memorial Lagarto On-line - Lagartonet